Ledizione 1992-93 del Nemzeti Bajnokság I vide la vittoria finale del Kispest Honvéd FC, che conquista il suo tredicesimo titolo.

Capocannoniere del torneo fu László Répási del Vác FC-Samsung con 16 reti.

Classifica finale 

(C) Campione nella stagione precedente
(N) squadra neopromossa
(CU) vince la Coppa di Ungheria

Verdetti 
 Kispest Honvéd FC campione d'Ungheria 1992-93.
 Nyíregyházi FC e Veszprém LC retrocesse in Nemzeti Bajnokság II.
 Diósgyőri FC retrocessa in Nemzeti Bajnokság II dopo i play-out.
 Újpesti TE salva dopo i play-out.

Qualificazioni alle Coppe europee
 UEFA Champions League 1993-1994: Kispest Honvéd FC ammesso ai sedicesimi di finale.
 Coppa UEFA 1993-1994: Vác FC-Samsung e MTK Budapest FC ammesse ai trentaduesimi di finale. Un posto fu il frutto dello scandalo del calcio polacco di quell’anno.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1992
Calcio nel 1993
Campionato ungherese di calcio